

Сент-Луїс — місто в штаті Міссурі
 Сент-Луїс — місто, штат Мічиган
 Сент-Луїс — місто, штат Оклахома

Сент-Луїс — місто в провинції Саскачеван

Див. також 
 Сан-Луїс
 Іст-Сент-Луїс